

События 
 Консулы Вулкаций Руфин и Флавий Евсевий.
 Церковный собор в Сардике.
 Диский князь Фу Хун собрал вокруг себя кочевников, поселившихся в Шэньси.
 Китайское царство Чэн уничтожено войсками Восточной Цзинь

Родились 
 Иоанн Златоуст, архиепископ Константинополя
 Фаустина (супруга Констанция II).
 Феодосий I, римский император

См. также